Yi peut faire référence à :
 Yī (一), un caractère chinois,
 Yī (伊), un caractère chinois,

Peuple 
 Yi, un groupe ethnique et l’une des 56 nationalités de Chine
 Yi dont les Dongyi font partie, terme ethnique de Chine ancienne désignant les barbares du nord et de l'Est (Turcs, Mongols, Toungouses, Coréens, Japonais) ;

Dynastie 
 dynastie Yi ou dynastie Chosŏn, une dynastie de rois coréens.

Personnalités

Corée 
Il s'agit d'une variante de transcription du nom 이, aussi romanisé Lee, Ni, Li, Rhee etc :
 Yi Agathe (1824-1840), laïque chrétienne, martyre en Corée, sainte ;
 Yi Catherine (1783-1839), laïque chrétienne, martyre en Corée, sainte ;
 Yi Chong-jun (1939-2008), écrivain sud-coréen ;
 Yi Geun-hwa (1976-), poétesse et professeure sud-coréenne ;
 Yi Hae-won (1919-2020), princesse de Corée ;
 Yi Ho-woo (1912-1970), poète et journaliste sud-coréen ;
 Yi In-hwa (1966-), auteur, critique, et professeur sud-coréen ;
 Yi Kan-nan Agathe (1814-1846), laïque chrétienne coréenne, martyre, sainte ;
 Yi Kyong-i Agathe (1814-1840), laïque chrétienne coréenne, martyre, sainte ;
 Yi Kyoung-ja (1948-), auteure sud-coréenne ;
 Yi Mun-yol (1948-), écrivain sud-coréen ;
 Yi Seong-rye Marie (1801-1840), laïque coréenne, martyre, bienheureuse ;
 Yi So-sa Agathe (1784-1839), martyre coréenne, sainte ;
 Yi Yon-hui Marie (v. 1803 - 1839), martyre en Corée, sainte ;
 Yi Yong-hui Madeleine (1809-1839), laïque chrétienne coréenne, martyre et sainte ; 
 Yi Yun-il Jean (mort en 1867), catéchiste, martyr en Corée, saint.

Reste de l'Asie 

 Yi Jing (635 - 713), moine bouddhiste et écrivain chinois. Ses récits de voyage concernent notamment le royaume de Shrîvijaya, et le Nalanda (Inde) ;
 Yi Zhenmei Lucie (1815-1862), laïque chrétienne chinoise, catéchiste, martyre et sainte.

Lieux

Cours d’eau 

 La rivière Yi est une rivière d’Uruguay, un affluent du fleuve Río Negro.
 Le Yi he, anciennement Yishui, est une rivière de Chine.

Territoires 
 Tsing Yi est une île de Hong Kong ;
 Le xian de Yi (黟) est une subdivision administrative de la province de l'Anhui en Chine ;
 Le xian de Yi (易) est une subdivision administrative de la province du Hebei en Chine ;
 Le xian de Yi (义) est une subdivision administrative de la province du Liaoning en Chine.

Œuvre 
Le Yi Jing, ou Yi King, ou Livre des mutations, est un livre chinois qui décrit les états du monde et leur évolution par des hexagrammes.

Personnage 
 Yi ou Houyi l’archer, est un personnage de la mythologie chinoise.
 Maître Yi (ou Master Yi) est un personnag de League of Legends.

Animal 
 Yi est un genre de dinosaures, représenté par l'espèce Yi qi.

Astrologie 
En astrologie chinoise, Yi est la seconde des dix tiges célestes du cycle sexagésimal chinois.

Astronomie 
Yi est un astérisme utilisé en astronomie chinoise.

Objet rituel 
Un Yi est un type ancien de vaisselle rituelle chinoise en bronze.

Symbole 
Yi est le symbole du préfixe binaire yobi qui correspond au multiple 280.

yi

Linguistique 
Le yi ou le nosu est la langue parlée par les Yi (peuple du Sichuan).
Le syllabaire yi est le syllabaire permettant d’écrire la langue nosu.
 l’écriture yi est une écriture de la Chine archaique

Code 
yi est le code de langue du yiddish suivant la norme ISO 639.

Logiciel 

Yi est un éditeur de texte écrit en langage Haskell et scriptable en Haskell.

Code 

YI est le code de :
 
 Serbie-et-Monténégro, selon la liste des codes de pays FIPS 10-4,

Voir aussi 
 Zun, aussi appelé yi, un ancien type de vaisselle en bronze chinois,

Articles connexes 
 Puyi

Code
Symbole d'unité
Homonymie de toponyme